Villares de Órbigo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villares de Órbigo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Villares de Órbigo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar